2 cieki w Polsce:
 Wel – rzeka, dopływ Drwęcy
 Wel – potok, dopływ Chróścinki

2 cieki w Rosji:
 Wel – rzeka, dopływ Peczory, w obwodzie archangielskim
 Wel – rzeka, dopływ Wagi, w Republice Komi